

Persone
 Massimilian Porcello (1980) – calciatore tedesco di origini italiane
 Rick Porcello, propr. Frederick Alfred Porcello III (1988) – giocatore di baseball statunitense
 Sam Porcello, propr. Samuel J. Porcello (1935-2012) – scienziato dell'alimentazione statunitense

Personaggi immaginari 
 Meo Porcello (Peter Pig) – personaggio Disney ideato dal disegnatore statunitense Albert Hurter

Pagine correlate 
 Porcelli

Altri progetti